. In alfabeto arabo è scritto محمود che viene traslitterato anche come Mahmood e Mahmoud.

Varianti in altre lingue

Ceceno: Махмуд (Makhmud)
Kazako: Махмуд (Makhmud)
Turco: Mahmut
Uiguro: مەخمۇت, مەھمۇت (Mehmut)
Urdu: محمود (Mehmut, Mehmoot)
Uzbeko: Makhmud

Origine e diffusione
Nome tipicamente musulmano che deriva dalla stessa radice di Maometto, e ha il suo stesso significato, ossia "degno di lode".

Persone

Mahmud I, sultano ottomano
Mahmud II, sultano ottomano
Mahmud di Ghazna, emiro di Ghanzi (Ghaznavidi)
Mahmūd Abbās, politico palestinese
Mahmud al-Zahar, attivista e politico palestinese
Mahmud Ahmadinejad, politico e ingegnere iraniano
Mahmud Barzani, politico curdo
Mahmud Gibril, politico libico
Mahmud ibn Muhammad, bey di Tunisi
Mahmud Muntasser, politico libico
Mahmud Sami al-Barudi, militare e poeta egiziano
Mahmud Taleghani, teologo iraniano
Mahmud Muhammad Taha, teologo, politico e architetto sudanese

Variante Mahmoud

Mahmoud Abdul-Rauf, cestista statunitense
Mahmoud Asgari, adolescente iraniano giustiziato per omosessualità
Mahmoud Darwish, poeta e scrittore palestinese
Mahmoud Messaadi, scrittore e politico tunisino
Mahmoud Mokhtar El-Tetsh, calciatore egiziano

Altre varianti
Mahmut Şevket Pascià, generale e gran visir ottomano
Mahmut Celal Bayar, politico turco
Mahmood, cantante italiano
Mahmood Soliman, regista egiziano

Note

Prenomi di origine semitica